Веже — річка на Кольському півострові, Росія
 Веже — польський родовий герб